Ár, a termék vagy szolgáltatás ellenértéke;
Ár, a terület mérésére szolgáló régies mértékegység;
Ár mint az áradás szó szinonimája;
Ár, a tengerek és óceánok ritmikus vízszint-emelkedése, az apály ellentettje;
Ár, hegyes szúrószerszám.